The Opposition (L'Opposition en français) peut désigner :
 The Opposition, groupe londonien de cold wave ;
 The Opposition, premier groupe du musicien John Deacon (Queen), groupe qui changea plusieurs fois de nom.